Шон Уэйлен (; род. 19 мая 1964, Вашингтон, США) — американский актёр, сценарист и режиссёр. Известен благодаря таким фильмам как «Люди под лестницей», «Смерч», «То, что ты делаешь» и «Хеллоуин 2».

Биография 
Шон Уэйлен родился 19 мая 1964 года в Вашингтоне (округ Колумбия), США. Он окончил среднюю школу Шервуд и после поступил в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Как и большинство актёров, начинал с простой работы, был официантом, работал в свободное от учёбы время. Женат, имеет двух дочерей.

Карьера 
Первая его большая роль в фильме «Люди под лестницей» (1991), в котором он сыграл парня по имени Роч. После он снимался в других удачных фильмах: «Смерч» (1996), «То, что ты делаешь» (1996), и «Хеллоуин 2» (2009). Он также имел эпизодические роли в телесериалах: «Охотники за нечистью», «Остаться в живых», «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена», «Друзья» и другие. В 1993 году сыграл роль смотрителя исторического музея в рекламном ролике, первом из многолетнего цикла Got Milk?. В 2017 году он снялся в фильме «Дом смерти» в роли Сатаны.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Вашингтоне
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе